Leon Kirchner (Brooklyn, 1819 - Manhattan, 1909) compostor estatunidenc.
 Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg, 1880 - Frauenkirch, Suïssa, 1938), pintor expressionista alemany
 Néstor Kirchner (Río Gallegos, 1950 - El Calafate, 2010), polític i advocat argentí president de l'Argentina entre 2003 i 2007
 Cristina Fernández de Kirchner (La Plata, 1953), política i advocada argentina muller de Néstor Kirchner i presidenta de l'Argentina des de 2007